Swochowo steht für folgende Ortschaften in Polen:
 Swochowo (Bielice) (deutsch Schwochow), Dorf in der Gmina Bielice, Powiat Pyrzycki, Woiwodschaft Westpommern
 Swochowo (Słupsk) (deutsch Schwuchow), Dorf in der Gmina wiejska Słupsk, Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Großsteingrab Swochowo, megalithische Grabanlage bei Swochowo, Gmina Bielice